Забожничье — термин в новгородской летописи, по-видимому, название одного из видов княжеской дани в Новгородской земле.

1228 год был для Новгородской земли неурожайным. Как сообщает летопись(в современном переводе):
И это было вдвойне страшно, поскольку запасы продовольствия значительно сократило ещё переяславльское войско, собиравшееся летом в поход на Ригу и стоявшее на Городище.

Вече послало передать новгородскому князю Ярославу Всеволодовичу II, чтобы он немедленно ехал в Новгород, сложил забожничье, запретил княжеским судьям ездить по «области»:

Интерпретация 
Смысл слова спорен.

Карамзин высказывает предположение, что забожничьем называлась княжеская дань, собиравшаяся с немецких церквей в Новгороде, ибо божницами в России преимущественно именовались католические храмы. Более вероятно, что забожничьем назывался налог с уродившегося хлеба, взимавшийся натурой. В частности, С. М. Соловьев отмечает, «нельзя ли скорее принять збожничье от збоже (жито)».

М. Н. Тихомиров отмечает: «Не вполне ясно, что значит „забожничье“, отмены которого добивались новгородцы» и, ссылаясь на В. И. Даля («забожить — присвоить неправою божбою, где нет улик»), предполагает, что речь идёт «о землях и людях, захваченных князем и его людьми путём односторонней „клятвы“ перед судом?». И. Я. Фроянов считает такое толкование сомнительным, указывая на безосновательное сближение существительного и глагола и отмечая, что, в отличие от движимой собственности, отсутствие улик в случае недвижимости нереально.

Б. А. Рыбаков высказал в одной работе предположение, что забожничье, связанное со словом «бог», было налогом на смердов, которые открыто выполняли языческие обряды (эту интерпретацию также поддерживают авторы-неоязычники). Он же высказал другое предположение: забожничье — это «репрессии за бесчинства против церкви». И. Я. Фроянов отметил, что первое толкование Рыбакова правдоподобнее второго. Поначалу Фроянов не соглашался и с первой интерпретацией Рыбакова, но затем сменил своё мнение. Была и третья версия толкования Б. А. Рыбакова: «забожничье» могло быть откупом от князя людей Новгородской земли, которые вернулись к языческой обрядности.

Восстание в Новгороде 
Из-за голода в Новгороде начались беспорядки. Виновником был объявлен владыка Арсений, которого едва не убили. После этого взметнулся весь город и пошли люди с оружием с веча грабить дома бояр. От взаимного истребления новгородцев спасла стихия: поднялся ураганный ветер, принёсший с Ильменя первый лёд, который разрушил «Великий мост» через Волхов, разметав восемь городниц (составные части моста) из девяти. Враждующие стороны были разделены Волховом, а малолетние сыновья Ярослава Александр и Фёдор были увезены бежавшими от бунта оставленными с ними для присмотра боярами: Фёдором Даниловичем и тиуном Якимом.

Далее летопись рассказывает подробности весны 1229 года (в современном переводе):

Побег сыновей Ярослава был расценен, как знак от самого Ярослава:

и, не дожидаясь более ответа, послали делегатов к Михаилу Черниговскому. На Фоминой неделе (первой после Пасхи), он вернулся в Новгород, целовал крест и дал свободу смердам пять лет дань не платить, если сбежал на чужую землю (имеется в виду новгородская колонизация новых земель), а тем, кто здесь живёт, платить дань, которую прежние князи установили. В то же лето заложили большой мост, выше старого.

Наведя относительный порядок в умирающем Новгороде, Михаил вместе с несколькими важными горожанами выехал по своим делам в Чернигов, оставив сына Ростислава. А перед этим послал гонцов к Ярославу с просьбой, чтоб тот ушел из новгородского Волока. Ярослав ответил: «Не уйду. Вы — сами по себе, я — сам».

Литература 
 И. Я. Фроянов. О событиях 1227-1230 гг. в Новгороде. Новгородский исторический сборник 2(12). 1984.

Примечания

Ссылки 
 Геннадий Рявкин. Псковский рубеж-2//газета «Новгородские ведомости» № 35(2935 за 16 марта 2007 года) 

Новгородская республика
История налогообложения